Osoby o tym samym nazwisku
 Władimir Wiaczesławowicz Czernawin – rosyjski ichtiolog
 Władimir Nikołajewicz Czernawin – radziecki admirał